Dwa Dekanaty w Polsce:
 Dekanat Oleśnica wschód
 Dekanat Oleśnica zachód